Trafalgar Square (Trafalgarski trg) je ena izmed turističnih znamenitosti Londona. Na sredini Trafalgarskega trga je spomenik admiralu Horatiu Nelsonu, ki je 21. oktobra 1805 za Angleže izbojeval pomorsko bitko pri Trafalgarju. Imenuje se Nelsonov steber. V bližini je tudi nekaj vodometov.

Zunanje povezave 

London